HMS Tjurkö är namnet på två olika minsvepare:

 HMS Tjurkö (M52)
 HMS Tjurkö (M53)